The Fox kan syfta på:

 The Fox – en låt från 2013 med den norska komikergruppen Ylvis
 The Fox (musikalbum) – ett musikalbum från 1981 av Elton John
 The Fox (seriefigur) – en serifigur 
 The Fox, The Hunter and Hello Saferide – Annika Norlins tredje album från 2014